«I’m in Love with My Car» () — песня британской рок-группы Queen с альбома A Night at the Opera, выпущенного 21 ноября 1975 года. Песня была выпущена в качестве стороны «Б» сингла «Bohemian Rhapsody». Автор песни и исполнитель всех вокальных партий — Роджер Тейлор.

Альбомная версия длится 3 минуты 4 секунды. На сингле был выпущен ремикс продолжительностью 3 минуты 10 секунд, в нём в начале добавлялись звуки автомобильного двигателя из конца песни, причём в конце он потерялся вместе с небольшой инструментальной партией. В 1997 году песня была выпущена на сборнике Queen Rocks, она, так же как и версия сингла, имеет шум мотора в начале, при этом сохраняет звуки в конце, длительность этой версии — 3 минуты 11 секунд. В 1991 году Hollywood Records выпустила ремикс композиции на переиздании альбома A Night at the Opera. Ремикс отличается несколько изменённым вступлением (с применением эффектов), а также несколько изменённым звучанием инструментов и несколько изменённым окончанием.

Тейлор написал эту песню о своём автомобиле Alfa Romeo, однако он был не единственным, о ком поётся в песне. По его словам, эта песня обо всех автомобилистах, хотя одним из прототипов также был Джонатан Харрис, сопровождавший Queen во время их концертов.

В записи участвовали 
 Роджер Тейлор — ударные, вокал
 Фредди Меркьюри — бэк-вокал, фортепиано
 Брайан Мэй — электрогитара
 Джон Дикон — бас-гитара

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Песни Queen
Песни 1975 года
Песни Великобритании
Песни на английском языке
Композиции хард-рока